Joy Ride è una canzone alternative rock del gruppo statunitense The Killers appartenente al loro terzo studio album Day & Age.

La band ha deciso di non estrarre questa canzone come singolo, tuttavia essa è stata trasmessa dalle radio, soprattutto dalle emittenti rock.

Questo brano si distingue per il fatto che ricordi lo stile di Club Tropicana, celebre canzone degli Wham.

Si tratta della quarta canzone per quanto riguarda la tracklist dell'album ed è stata eseguita per la prima volta nel primo concerto iniziale del tour di warm-up per l'album, a Las Vegas il 20 ottobre 2008.

Collegamenti esterni